Carne cruda – alimento
 Carne cruda all'albese – piatto italiano tradizionale del Piemonte
 Carne cruda – film del 1973, diretto da Russ Meyer